Ophiodromus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Michael Sars 1861. Ophiodromus ingår i familjen Hesionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Ophiodromus